Биено може да се отнася за:

 Биено (), градче и община в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Бреша
 Биено (), село и община в Италия, административен регион Трентино-Южен Тирол, автономна провинция Тренто